Моравиц — фамилия. Известные носители:
 Моравиц, Август Фёдорович (Фердинандович) (1837—1897 или 1898) — энтомолог; брат Ф. Ф. Моравица.
 Моравиц, Фердинанд Фердинандович (1827—1896) — доктор медицины, энтомолог; брат А. Ф. Моравица.

См. также 
Моравец